Holyroodhouse steht für:
 Lord Holyroodhouse, Adelstitel
 Holyrood Palace, königliche Residenz in Schottland